Лора-дель-Рио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 292 км². Население 19 393 человека (на 2010 год). Расстояние 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Lora del Río.NeT
 
 Lora del Río
 Lora del Río.TK 
 Lora del Río.CoM
  
 
 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи